Илья Сергеевич Царев (англ. Ilya Tsarov, род. 14 марта 1987 года) — российский художник, писатель и музыкант, известный как основатель и главный участник авангардной группы Psychedelic band. Биография 

Илья Царев (в своем творчестве использует псевдоним acidether) родился 14 марта 1987 года в Омске, в семье Татьяны и Сергея Царевых. С детства был достаточно разносторонним ребёнком, занимался различными видами спорта: плаванием, футболом, большим теннисом, где добился определённых успехов, получал награды и спортивные разряды. После обучения в школе поступил в Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, по специальности «автоматические системы управления» (АСУ), после чего поступил на факультет философии и культурологии «ОмГПУ». Несмотря на пристрастие к гуманитарным наукам, в первые годы самостоятельной жизни приходилось работать по техническим специальностям сначала регулировщиком на заводе ОмПО «Иртыш», потом в сфере телекоммуникаций и телефонного маркетинга. Однако, тяга к самообразованию насыщала пытливый ум новыми идеями и открытиями, и в конце 2010 года Илья перебрался в Санкт Петербург для более внушительного заработка и самореализации, где со временем и обосновалась его творческая лаборатория. Он начал пробовать себя в прозе, во время краткосрочной поездки в Смоленск написал свою первую книгу «Уроки Свободы» в соавторстве с Владимиром Колонцовым, которая вышла в том же году. В это же время Илья расширяет свои творческие поиски увлекаясь философией антинатализма, дадаизмом, авангардом, сюрреализмом, индастриалом, маргинальной поэзией и прозой, собирая по крупицам свою музыкальную коллекцию «странных записей». Однако, не смотря на любовь к искусству, приходилось пробовать себя в разных ролях, сменив множество работ и специальностей : менеджер по продажам, сборщик мебели, техник, регулировщик, телемаркетолог, помощник арбитражного управляющего и тд. В данный момент работает в Юридической компании.

 Проза и литературные опыты. 
С ранних лет Илья любил читать, особенно это увлечение его захватило после переезда в Санкт Петербург, где он активно начал общаться и знакомиться с деятелями искусства, артистами театра, музыкантами, учеными и писателями. Все это привело к разнообразию сюжетов и идей, которые хотелось воплотить и поделиться ими с окружающими. Прежде всего со своими друзьями. Он начинает писать свои первые очерки, стихи и рассказы. Не удовлетворившись малой формой своих произведений он переезжает на время в Смоленск в гости к своему другу Владимиру Колонцову, где в соавторстве работает над своей первой книгой «Уроки свободы». Закончив этот труд он переезжает обратно в Петербург, где продолжает писать рассказы и повести, время от времени участвуя в литературных конкурсах. Долгое время, в свободное от работы время, он пишет автобиографический роман «Йозеф». Роман представлял собой достаточно «сырое», «незрелое и нестоящее», хотя и демонстрирующее обширную энциклопедическую эрудицию автора в вопросах литературы, философии и музыки. Доступен для прочтения в социальных сетях и тематических литературных сайтах.

Закончив этот труд Илья не останавливается и продолжает писать. Один за другим выходят рассказы: Ущелье , Поход, in the shadow и др.

Со временем Илья все больше увлекается поэзией и пишет большую поэму под названием « Страна тупых», которая позже вошла в сборник произведений с одноимённым названием. В 2022 году он выходит в печати небольшим тиражом.

 Арт брют и аутсайдерское искусство 
С 2016 года Илья начинает рисовать. В том же году создает свои первые картины, которые отсылают к универсальности и многогранности его творческого начала. В своем творчестве Илья не боится экспериментов, цитатности и перекличек с иконическими художниками-аутсайдерами, в связи с чем нередко создает дискуссионное поле вокруг своих работ. Он увлеченно рисует, создавая все более сложные детализированные работы, при этом не скрывает, что имеет не поверхностное представление об ар брют и аутсайдер арт, но в своих художественных произведениях отображает исключительно внутренние переживания, навеянные фантазией, сюжетами эзотерической литературы и экзистенциальной прозы 20 века.

По его собственным словам он «всегда старался сбросить с себя бремя культуры, которое, только мешает настоящему, искреннему выражению в искусстве».

С 2019 года получает поддержку АНО «Аутсайдервиль». Работы находятся в коллекциях ИНЫЕ, «Аутсайдервиль», а также в частных коллекциях в музеях Германии, Англии, Франции.

Выставки

Серия выставок в галерее «В складчину» (Санкт-Петербург, 2018)

Фестиваль современного искусства «Балтийский космос» (Санкт-Петербург, 2018)

«Красный угол» в рамках Арт-уикенд Mesnil-Eglise (Бельгия, 2019)

«Про Космос» (Москва, Музей русского лубка и наивного искусства, и Калининград, ГЦСИ, 2019)

«Outsider Art Fair» (Paris, 2019)

«Аутсайдер арт. Созидая Вселенную» (Москва, Музей русского лубка и наивного искусства, 2019)

«Art Brut Global. Phase II. New Discoveries» (Outsider Art Fair Online Exhibition, 2020)

Персональная выставка «В тени другого мира» (Во весь голос, Санкт-Петербург, 2020)

Выставка «Странное искусство» (Арт-Инженериум, Киров, 2021)

Выставка искусства аутсайдеров Свободные² в рамках фестиваля PSY Fest (Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова, 2021)

 Psychedelic band и acidether 
С детства Илья активно увлекается звуком, открывая для себя огромный и удивительный мир экспериментальной музыки, собирая музыкальную коллекцию «странной музыки», которая с каждым днем становится все больше. Изучает игру на фортепиано, флейте, саксофоне, синтезаторе. В 2019 году собирает из друзей музыкальную группу The Psychedelic Band, и уже через год записывает свой первый альбом, периодически выступая в небольших клубах, на выставках и тематических мероприятиях. На данный момент Psychedelic Band насчитывает 8 полноценных авангардно — экспериментальных альбомов. Параллельно с деятельностью в Psychedelic Band, Илья развивает свой сольный проект acidether, создавая в своей музыке сюрреалистические миры, сочетая несочетаемые элементы звуковой вселенной, в надежде получить некую форму жизни, расширяя тем самым пространство современного авангарда, доставая дада из темного чулана экспериментальной музыки. Активно работая в этом направлении Илья создает целую серию альбомов, сотрудничая с разными музыкантами из России, Германии, Франции и Аргентины. На данный момент acidether насчитывает 24 полноценных альбома. Музыка acidether в последнее время часто появляется в эфирах FM Crisol 92,3 mhz в передаче OTHER STIMULOS. Лос-Полворинес, Аргентина.

 Дискография The Psychedelic Band''

First Album ‎- 2008

Dulling Of Feelings Leads To Debauchery — 2019

Capsules Vides Remplie de Tristesse — 2019

Peyote Ritual For The Tarahumara Indians — 2019

La Liberté D’expression — 2019

Raise You Head — 2019

Saluppenführer Bereitet Sich Auf Den Krieg — 2020

Live In Putilov Loft ‎- 2021

Acidether

acid album 1987—2008

Glass And Individual Silenced —2019

Annunaki! Emmène​-​moi D’ici ! — 2020

Living Thought Of A Rose In Yellow — 2020

Living Thought Of A Rose In Yellow 2 — 2020

Animals In Human Costumes — 2020

Aliens Took My Niagara Key — 2020

First Woman I Touched With My Own Eyes — 2020

Mystery Of Sudden Plop — 2020

Our Brains Will Become Cozy Pillows — 2020

Acidether, Etherear — Chimes Flow To The Blows Of Daggers ‎ 2021

16 Eggs In A Green Gutter — 2021

The Last Voyage of Demeter — 2021

Crimson Skies Are Torn In Two — 2021

Face Inside Out — 2021

16 Eggs In A Green Gutter (Krazyglue Mix) — 2021

Sun Is Like A Sleepwalker — 2021

Gramophone Banditry That I Love In Myself — 2021

Dark Paths To Come — 2022

Return Starts As Soon As — 2022

Lies Are Ecstasy — 2022

Life Mixed With Boughs — 2022

Dada Depression — 2022

Acidether, Doc Wör Mirran — Dada Depression ‎- 2022

Generous Edge Of Happiness — 2022

JOSE 666 & ILYA TSARYOV — 2022

Примечания

Ссылки 
 http://outsider-art.ru/tsaryov - страница на outsider-art.ru https://www.discogs.com/ru/artist/7960477-Acidether - дискография https://proza.ru/avtor/acidether - проза https://www.artmajeur.com/ilya-tsaryov https://vk.com/id60661092

Персоналии по алфавиту